Darryl Powell (Lambert, 15 de novembro de 1971) é um ex-futebolista profissional jamaicano, que atuava como meia, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Carreira 
Powell integrou o elenco da Seleção Jamaicana de Futebol, na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Ingleses de ascendência jamaicana
Futebolistas da Jamaica
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998